Murynowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Murynowka – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Murynowka – chutor w rejonie sołncewskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Murini – plemię z rodziny myszowatych

Strony ujednoznaczniające